Лос Текоматес има више значења:

 Лос Текоматес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Текоматес (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Текоматес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику